Анналена Шарлотта Альма Бе́рбок (Бэрбок, ; ) — немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90 / Зелёные (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага.

Биография 
Анналена Бербок выросла на ферме в Паттензене под Ганновером (ФРГ) в семье инженера-машиностроителя и социального педагога, у неё есть две сестры. Её бабушка и дедушка по материнской линии являются переселенцами, переехавшими в 1958 году из Верхней Силезии в Германию.

Училась в Гумбольдтовской школе в Ганновере (Humboldtschule Hannover).

В 1980-х гг. вместе со своими родителями принимала участие в живых цепях против гонки вооружений и в антиядерных демонстрациях.

В 16 лет провела год по школьному обмену во Флориде. В юности Бербок занималась прыжками на батуте на уровне высоких достижений, участвовала в чемпионатах Германии и трижды завоёвывала бронзу.

В 2000—2004 годах изучала политологию и публичное право в Гамбургском университете. В 2005 году получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики (LSE). В 2005 году прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права (BIICL). Начала писать диссертацию по стихийным бедствиям и гуманитарной помощи в Свободном университете Берлина, но не завершила работу.

В 2005—2008 годах работала в офисе  в Европейском парламенте. В период с 2008 по 2009 год работала советником по внешней политике и политике безопасности в парламентской группе партии «Зелёных» в бундестаге.

С 2020 года Бербок участвует в программе молодых лидеров Всемирного экономического форума.

Политическая карьера 
В 2005 году Бербок стала членом «Союза 90 / Зелёные». В октябре 2008 года была избрана в исполнительный совет государственной группы своей партии в Бранденбурге, а в следующем году заняла пост председателя совета, который занимала до 2013 года. С 2008 по 2013 год была представителем Федеральной рабочей группы по Европе. Таким образом, Бербок внесла свой вклад в европейскую политику партии с точки зрения содержания, концепции и стратегии. С 2009 по 2012 год входила в исполнительный совет Европейской партии зелёных.

С 2012 по 2015 год Бербок была членом партийного совета «Союза 90 / Зелёные», состоявшая из 16 человек. Комитет консультирует, в частности федеральный совет зелёных и служит связующим звеном между федеральной ассоциацией, ассоциациями регионов и членами партии.

В 2009 году Бербок безуспешно баллотировалась по занятию места в избирательном списке своей партии на федеральных выборах. В 2013 году была кандидатом от Партии зелёных в избирательном округе Потсдам — Потсдам-Миттельмарк II — Тельтов-Флеминг II, а также заняла лидирующее место в избирательном списке партии в Бранденбурге. Через избирательный список стала депутатом бундестага.

Во время своего первого срока Бербок была членом Комитета по экономике и энергетике, а также Комитета по европейским делам. В своей парламентской группе выступала в качестве спикера по климатической политике. В последнем качестве участвовала в конференциях Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Варшаве (2013), Лиме (2014), Париже (2015) и Марракеше (2016).

На парламентских выборах 2017 года Бербок снова была ведущим кандидатом в Бранденбурге, сохранив своё место в парламенте. После выборов была одним из членов переговорной команды своей партии, так как Партия зелёных вступила (безуспешно) в коалиционные переговоры с ХДС/ХСС и СвДП. С тех пор является членом Комитета по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи.

27 января 2018 года на национальном съезде Партии зелёных в её родном городе Ганновер Бербок была избрана одним из двух равноправных председателей партии на федеральном уровне, к которой присоединился лидер зелёных Роберт Хабек. Набрала 64 % голосов, больше, чем её соперница Аня Пиль. На съезде партии в 2019 году была переизбрана с 97,1 %, что является самым высоким результатом для председателя партии.

19 апреля 2021 года Анналена Бербок и Роберт Хабек объявили, что федеральное правление зелёных выдвинуло Бербок кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах 2021 года. Это было официально подтверждено на съезде партии, который прошёл с 11 по 13 июня. Исторически Бербок — вторая женщина после Ангелы Меркель, претендовавшая на высший государственный пост. Ни один предыдущий кандидат в канцлеры не был моложе Бербок.

В «программной» книге Бербок под названием «Сейчас. Как мы обновим нашу страну» (Jetzt. Wie wir unser Land erneuern), опубликованной перед парламентскими выборами 2021 года, содержится множество никак не обозначенных цитат из онлайн-блогов и статей, некоторые даже попросту из Википедии. Об этом написал в своём блоге исследователь медиа из Зальцбургского университета Штефан Вебер (Stefan Weber). В ответ на обвинения в плагиате представитель партии «Зелёных» заявил, что не считает их серьёзными: он видит в них целенаправленную попытку запятнать репутацию Анналены Бербок и полагает, что в своей книге политик ничьи авторские права не нарушила. Адвокат, нанятый Бербок, эту точку зрения полностью разделяет.

24 ноября 2021 года Бербок выдвинута на должность министра иностранных дел в правительстве Олафа Шольца. Вступила в должность 8 декабря.
… В данный момент наша страна переживает самый сильный экономический шок со времён Второй мировой войны, а миропорядок в Европе находится под угрозой. В такие времена необходимы мужество и крепкий стержень для того, чтобы принимать сложные решения. И мы, Зелёные, делаем это, наша страна делает это. …

Российско-украинская война 

11 января 2023 года нанесла внезапный визит на Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро.

24 января 2023 года на заседании ПАСЕ в ходе дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплочённости со словами: «мы ведём войну против России, а не друг с другом» ().

Личная жизнь 
Анналена Бербок замужем за политическим консультантом Даниэлем Холефлайшем (Daniel Holefleisch; род. 1973), от которого у неё есть две дочери, 2011 и 2015 годов рождения. Семья проживает в Потсдаме, Бранденбург.

Примечания 

Члены бундестага Германии от Бранденбурга
Женщины-политики Германии
Прыгуны на батуте Германии
Министры иностранных дел Германии
Выпускники Лондонской школы экономики
Выпускники Лондонского университета